Kabata steht für:
Kabata (Uganda), Ort im ugandischen Distrikt Kabarole
Zbigniew Kabata (1924–2014), polnisch-kanadischer Zoologe
Kabata (Japanisches Wassersystem), indigenes japanisches Wassersystem